Beschorner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Markus Beschorner (1823–1896), österreichischer Unternehmer
 Alexander Matthias Beschorner (1856–1935), österreichischer Sargfabrikant
 Alfred Beschorner (1880–1950), deutscher Jurist, Amtshauptmann und Landrat 
 Andreas Beschorner (* 1963), deutscher klassischer Philologe, Journalist und Publizist
 Friedrich Wilhelm Christian Beschorner (1806–1873), deutscher Arzt und Botaniker 
 Hans Beschorner (1872–1956), deutscher Archivar und Historiker
 Julius Herrmann Beschorner (1811–1886), deutscher Jurist 
 Jürgen Beschorner (* 1956), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Lieselott Beschorner (* 1927), österreichische Malerin, Zeichnerin, Keramikerin und Textilkünstlerin
 Oscar Hermann Beschorner (1843–1904), deutscher HNO-Arzt
 Thomas Beschorner (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler